Meskó ist der Familienname folgender Personen: 
 Adam Meskó (um 1665–1734), ungarischer Jurist, Aristokrat und Grundherr
 Eva Maria Meskó (um 1690–1772), ungarische Aristokratin und Grundherrin
 Jakob Meskó von Széplak und Enyiczke (1713–1797), ungarischer Freiherr und Grundherr